Oscar Medina (Nació en Mexicali, Baja California, México, 21 de julio de 1962) es un cantautor estadounidense de música cristiana que ha logrado sobresalir como cantante y compositor en la comunidad cristiana latinoamericana.

Él y su familia se convirtieron al  cristianismo después de haber emigrado a los Estados Unidos. Medina inició su carrera musical a mediados de la década de 1980 en compañía de sus hermanos y hermanas, en un grupo llamado “Hermanos Medina”, creando un nuevo estilo musical que marcó esa etapa. Fue hasta 1985 cuando se lanzó como solista, produciendo su primer álbum titulado “Corazones de Piedra”, del cual él mismo fue Productor Ejecutivo, arreglista, músico e intérprete. Más tarde establecería la compañía Sembrador Producciones Inc., en Montclair, California, la cual distribuye sus producciones musicales. 

Óscar Medina escribió su primera canción titulada “El Día Que Vine A Él”, con tan solo ocho años de edad y sin haber recibido educación musical, canto o composición. Asimismo, ha escrito más de 200 canciones a la fecha.  

Óscar Medina ha recorrido toda Latinoamérica y España, llevando los mensajes de sus canciones enfocadas en la restauración de los valores morales y familiares, que necesita la sociedad, por medio de conciertos denominados “Noche de Redención”. Teniendo así presencia tanto en las grandes capitales, como en los pequeños pueblos, provincias y departamentos de los países de habla hispana. Ha llegado a trabajar con el productor salvadoreño Malin Villagrány y a colaborar con el cantante Larry Álvarez.

En 2001, se presentó en los premios internacionales "Ritmo Latino" de Telemundo, donde, junto a Roberto Orellana, Yuri, Luis Enrique Espinoza y Antonio de Jesús, interpretó un tema para recordar a las víctimas del atentado del 11 de septiembre en Nueva York. En 2006 actuaría en la convención cristiana internacional Expolit.

Es sobreviviente de tres cánceres, un tumor intramedular, que se removió a través de una arriesgada cirugía de la médula espinal en la cervical; una Adicción Médica; un Sepsis; una Nefrectomía parcial del riñón izquierdo, para remover un tumor canceroso; una apendectomía; una prostatectomía radical, para remover un cáncer agresivo; y una termoablación del riñón izquierdo, para remover un segundo tumor canceroso.

Todo este largo proceso de enfermedades lo mantuvo retirado de los escenarios y estudios de grabación por diez años, no obstante, mantiene su pasión por la música y por compartir el mensaje de sus canciones al mundo entero.

Óscar Medina en el 2022 suma 42 años de trayectoria, sus canciones han sido y seguirán siendo escuchadas en el mundo entero para beneficio de muchos.  A la fecha, cuenta con más de 2 millones de seguidores y suscriptores en todos sus medios sociales, y más de 2 billones de vistas de sus videos en YouTube y demás plataformas digitales. Esto evidencia el gran impacto a nivel mundial que están generando los mensajes de sus canciones, que seguirán dejando huellas en millones de vidas.  

¡Son Canciones Que Sanan Las Heridas Del Alma!

Discografía 
Álbumes
 Corazones de Piedra (1985)
 El Poder de la Oración (1989)
 El Amor Llegó (1992)
 Si Tienes Fe (1994)
 Hermano Mío (1995)
 Camina Conmigo Jesus (1997)
 No Andaras en soledad (1999)
 Marinero (2003)
 Pensando en Ti (2009)
 Muestra su Amor (2019)

 Sencillos

 Ahora es el tiempo (2002)

 Ser cristiano... Es algo más (1990)

 Karina Moreno: Juntos (2016)

Referencias 

https://www.oscarmedina.com/

SembradorProducciones

https://www.youtube.com/watch?v=O69kAZTmMj4

https://books.google.com.mx/books?id=bhEEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=%22Oscar%20Medina%22&f=false

Enlaces externos 
 SembradorProducciones
 https://www.oscarmedina.com/ 

Cristianos de México
Sobrevivientes de cáncer
Cantantes de música cristiana de México